Lophopus är ett släkte av mossdjur. Lophopus ingår i familjen Lophopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Lophopus